Шайхиев — фамилия:
 Шайхиев, Алвади Хасмагомедович (1947—2018) — чеченский писатель, поэт и журналист, переводчик, педагог, филолог, член Союза писателей СССР с 1975 года.
 Шайхиев, Аскар (?—2000) — советский самбист.
 Шайхиева, Марфуга Шайхиевна (1920—2003) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.